Семья и школа:

 Семья и школа — российский журнал (СПб., 1871—1888 гг.).
 Семья и школа — советский и российский журнал (Москва, 1946—2016 гг.).